(Енакимы; ) — в Библии доханаанское племя гигантов (доханаанский — первый из двух периодов библейской эпохи патриархов в 2000—1700 годы до н. э) .
 Операция «Анаким» (1942—1943) — часть боевых действий на территории Бирмании, современной Мьянмы.

Примечания

См. также 
 Энакин
 Анахайм
 Элохим